Thomas Daly est un nom pouvant désigner:

Thomas Mayne Daly (père) (1827-1885), homme politique canadien de l'Ontario
 (1847-1887), joueur australien de cricket
Thomas Mayne Daly (fils) (1852-1911), homme politique canadien du Manitoba
Thomas Daly (1861-1908), homme politique canadien
 (1913-2004), lieutenant-général australien
 (né en 1938), homme politique nationaliste irlandais
 (né en 1937), peintre paysagiste américain
 (né en 1960), évêque catholique américain

Voir aussi
 (1927-2017), évêque catholique américain

Daly, Thomas